Swaby peut faire référence à : 
 Allyson Swaby (née en 1996), joueuse internationale jamaïcaine de football.
 Chantelle Swaby (née en 1998), joueuse internationale jamaïcaine de football, sœur d'Allyson.
 Augustus Pablo (1954-1999), de son vrai nom Horace Swaby, musicien et producteur de reggae et de dub jamaïcain.
 Addis Pablo (né en 1989), de son vrai nom Addis Swaby, musicien de reggae et de dub jamaïcain, fils d'Augustus.

 , localité britannique du comté anglais de Lincolnshire.
  (née en 1958), joueuse de badminton australienne.
  (1907–1974), évêque anglican de Jamaïque.
  (né en 1973), acteur américain.
  (né en 1976), boxeur britannique.
  (1906–1982), joueur de football anglais.
  (né en 1982), joueur de football jamaïcain.
  (1862–1944), archidiacre du Belize
  (né en 2001), joueur de football britannique.
  (née en 1979), athlète jamaïcaine.
  (1844–1916), évêque anglican colonial (Guyana, Barbades).
  (né en 1990), entrepreneur internet jamaïcain.